Hamard est un patronyme porté notamment par :

 Georges Hamard (1894-1961), sculpteur français, lauréat du prix de Rome en 1922 ;
 Monica Preti-Hamard, historienne de l'art :
 Pascal Hamard (1800-1858), homme politique français.

Homonymie de patronyme